Mariana Vitória de Bourbon — rainha consorte de Portugal, esposa de D. José I
 Mariana Vitória de Bragança — infanta de Portugal, filha de D. Maria I

Desambiguações de história
Família real portuguesa